Шалва Владимирович Алекси-Месхишвили (, ) — грузинский политик, министр в правительстве Демократической Республики Грузия (1918—1921).

Биография 
В 1902 году поступил в Императорский Новороссийский университет, однако уже в 1904 году был исключен за участие в революционном движении студентов.

В 1909 году окончил юридический факультет Императорского Харьковского университета. Занимался адвокатурой, жил в Тифлисе. Был одним из лидеров социал-федералистской партии Грузии. В 1917—1918 возглавлял Национальный совет, в 1918 году подписал Декларацию независимости Грузии. 1918—1919 — министр юстиции в правительстве Демократической Республики Грузия. 1919—1921 член Учредительного собрания (парламента) Грузии.

После 1921 года работал юристом, был членом Ассоциации адвокатов Грузии. В первой половине 1920-х годов был дважды арестован советскими властями.

Пережил годы Большого террора 1930-х годов. В годы Великой Отечественной войны выступил адвокатом аджарцев, обвиняемых властями в сотрудничестве с Турцией против Советского государства.

Сын — Владимир, архитектор.

Литература 
თარხნიშვილი გ., ენციკლოპედია «საქართველო», ტ. 1, გვ. 104, თბ., 1997 წელი.

Примечания

Ссылки 
შალვა ალექსი-მესხიშვილი

ალექსი-მესხიშვილი შალვა ვლადიმერის ძე 

 
Министры Грузинской демократической республики
Министры юстиции Грузии
Члены Учредительного собрания Грузии
Выпускники юридического факультета Императорского Харьковского университета